Коста́ке Антони́у (; 25 февраля 1900, , Румыния — 16 июня 1979, Бухарест, Румыния) — румынский актёр театра и кино.

Биография 
В 1920 году окончил Ясский университет искусств Джордже Энеску и начал сценическую деятельность в Национальном театре в Яссах . С 1935 года — актёр Национального театра имени Караджале в Бухаресте, где играл в пьесах Караджале, Себастьяна, Чехова и других драматургов. С 1948 года — профессор Института театрального искусства и кинематографии имени Караджале

Указом № 43 (1953 года) Президиума Национального собрания Народной Республики Румынии, был удостоен звания народного артиста. Так же он был отмечен орденом «Трудовой класс II» (1952 г.) и орденом «Культурная заслуга I класса» (1967 г.).

Фильмография

Актёр 
  — Потерянное письмо / O scrisoare pierdută — Cetateanul turmentat
  — Красная кувшинка / Nufărul roșu
  — Даркле / Darclée — 
  — Телеграммы / Telegrame
  — Наши ребята / Băieții noștri
  — Отдых у моря / Vacanță la mare
  — Чужак / Străinul — профессор Гридан
  — Лес повешенных / Pădurea spânzuraților — священник
  — Род Шоймаров / Neamul Șoimăreștilor — Hangiul

Награды 
 1953 — Народный артист СРР
 ? — Государственная премия СРР

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 25

Ссылки 
 
 Костаке Антониу на сайте КиноПоиск

Народные артисты Румынии
Лауреаты Государственной премии Румынии